Курбанбиби Сенгреновна Атаджа́нова (; 1947, Теджен, Ашхабадская область) — бывший Генеральный прокурор Туркмении.

Биография 

Родилась в городе Теджен.

Получив высшее образование, она работала на различных должностях в системе прокуратуры Туркменистана, помощником прокурора Тедженского района, прокурором Каахкинского района, заместителем начальника отдела кадров Генеральной прокуратуры Туркменистана.

До апреля 1995 года — заместитель Генерального прокурора Туркменистана.

С апреля 1995 года — Генеральный прокурор Туркменистана.

16 января 2001 года на заседании Кабинета министров Туркменистана президент Туркменистана С. Ниязов подверг К. Атаджанову резкой критике по поводу "дворцов" в Ашхабаде, записанных на родственников.

10 апреля 2006 года Сапармурат Ниязов за многочисленные нарушения отправил Курбанбиби Атаджанову на пенсию, пост занял её бывший первый заместитель Мухемметгулы Огшуков. Атаджанова занимала пост 11 лет. За этот период она стала «разоблачителем» доверенных лиц, таких как Еллы Курбанмурадов, Реджеп Сапаров и многих других, оскорбивших Ниязова «изменой».

24 апреля 2006 года она была взята под стражу прямо в зале заседания кабинета министров. Генпрокурор Туркмении раскаялась в прямом эфире, сказав следующее:

Мой великий руководитель, я очень виновата. Все, что здесь сказано, правда и я полностью признаю это. Здесь нечего отрицать и нечего добавить. Мой великий руководитель, я прошу только о милосердии. У меня трое дочерей и ни одного сына. Пожалуйста, проявите милосердие и не отправляйте меня в тюрьму.

Её обвинили и осудили за ряд коррупционных преступлений

Находясь в СИЗО МНБ Туркмении пыталась совершить суицид, приняв дозу медицинских препаратов, значительно превышающую норму. Охрана тюрьмы своевременно обнаружила это, Атаджановой была оказана срочная медицинская помощь.

В мае 2006 года Атаджанова была лишена всех званий и государственных наград «За совершение порочащего проступка и дискредитацию высокого звания работника органов прокуратуры».

Громкие дела 
 Расследования покушения на Сапармурата Ниязова (2002).

Примечания

Ссылки 
 Курбанбиби Атаджанова на сайте ЦентрАзия 
 Взлет и падение Гурбанбиби Атаджановой. Как генпрокурор сидит в тюрьме 

Генеральные прокуроры Туркменистана